Plaats in Indonesië
 Mojodadi (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Mojodadi (Kemlagi), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java